Charles Vyner Brooke (1874-1963), troisième Rajah blanc du Royaume de Sarawak ;
 Margaret Vyner (1914-1993), actrice australienne ;
 Michael Vyner (1943-1989), conservateur anglais ;
 Robert Vyner (1631-1688), lord-maire de Londres en 1674 ;
 Thomas Vyner (1588–1665), lord-maire de Londres en 1653 ;
 Zak Vyner (1997-), footballeur anglais.